Кудринський — прізвище.

 Кудринський Федір Андрійович (1867—1933) — український письменник, етнограф, літературознавець.
 Кудринський Леонід Олександрович (нар. 1954) — український пожежник.